Au golf, un par est le nombre de coups à faire sur un trou donné.
 Au bridge, le par d'une donne est un niveau d'enchères au-delà duquel aucun joueur n'a intérêt à surenchérir
 Par est un village des Cornouailles, au Royaume-Uni.
 Par est la  de l'alphabet géorgien.
 Le rayonnement photosynthétiquement actif () est l'énergie lumineuse utilisée pour la photosynthèse des plantes.
 La puissance apparente rayonnée d'une tour de transmission.
 Le Parti aragonais (), parti politique en Aragon (Espagne)
 Acronyme synonyme de projecteur à réflecteur parabolique aluminé, de l' : un type de projecteur de scène
 Une région pseudo-autosomale, en génétique (), portion recombinante des chromosomes sexuels
 Le poste d'aiguillage et de régulation permet de gérer la circulation de trains sur une ligne ou une portion de ligne
 L'acronyme anglophone pour le radar d'approche de précision
 Le , terme américain pour désigner un transformateur déphaseur.
Polyarthrite rhumatoïde.

Le code PAR peut désigner :
 Le polyacrylate, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques)
 Le Paraguay, selon la liste des codes pays du CIO
 Les aéroports de la région parisienne, selon la liste des codes AITA des aéroports

Code